Labunisjta kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Labunisjta (ort), 
 Labunisjta (opština), Opsjtina Struga,